Gärdesgyl kan syfta på:
Gärdesgyl (Öljehults socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun, 
Gärdesgyl (Bräkne-Hoby socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,

Se även
Gärdesgölen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn